«Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом» присуждается с 1996 года. Ежегодно Национальная академия искусства и науки звукозаписи США выбирает несколько претендентов за «художественные достижения, техническое мастерство и значительный вклад в развитие звукозаписи без учёта продаж альбома и его позиции в чартах».

В 1995 году академия объявила о введении новой номинации «Лучший рэп-альбом». В следующем году первым лауреатом награды стала группа  с пластинкой . Номинация содержит следующие требования: «Свыше 51 % материала альбома должны быть новые рэп-записи».

По состоянию на 2023 год, Эминем лидирует по количеству побед в этой категории — 6 раз, далее следуют Канье Уэст, который побеждал четыре раза, Кендрик Ламар, одержавший три победы, а также Tyler, the Creator и дуэт Outkast — они получали награду дважды. Рэпер Jay-Z стал рекордсменом по количеству номинаций — всего десять, среди которых одна победа.

Канадский исполнитель Дрейк стал первым неамериканским музыкантом, победившим в этой категории, выиграв статуэтку в 2013 году. Больше всего номинаций без побед имеет группа The Roots — пять.

В 2019 году впервые лауреатом этой премии стала женщина — певица Карди Би (Лорин Хилл побеждала в составе хип-хоп группы Fugees). Помимо неё в разные годы в сольных номинациях выдвигались Мисси Эллиотт, Ив, Ники Минаж и Игги Азалия.

Список лауреатов 

 Ссылка на церемонию «Грэмми», прошедшую в этом году.

См. также 
 Список наград «Грэмми»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Грэмми» 
 

«Грэмми» в области хип-хопа